Сью́зен Да́йан Воджи́тски (; 5 июля 1968) — генеральный директор (CEO) YouTube в 2014—2023 годах. Она занимала пост генерального директора дольше всех в истории YouTube.

Воджицки участвовала в основании Google и стала первым менеджером по маркетингу Google в 1999 году. Позже она возглавила бизнес компании в области интернет-рекламы и стала отвечать за первоначальный видеосервис Google. Наблюдая за успехом YouTube, Воджицки предложила в 2006 году приобрести YouTube компанией Google, а в 2014–2023 годах занимала должность генерального директора (CEO) YouTube.

Состояние Воджицки оценивается в 765 миллионов долларов. 

Является гражданкой двух государств: США и Польши.

Ранняя жизнь и образование 
Сьюзан Дайан Воджицки родилась 5 июля 1968 года в семье Эстер Воджицки, педагога еврейского происхождения, и Стэнли Воджицки, польско-американского профессора физики Стэнфордского университета. У нее есть две сестры: Джанет Воджицки (доктор философии, антрополог и эпидемиолог) и Энн Воджицки, основательница 23andMe. Она выросла в кампусе Стэнфорда с Джорджем Данцигом в качестве соседа. Сьюзан училась в средней школе Ганна в Пало-Альто, Калифорния, и писала для школьной газеты.

Первым бизнесом Воджицки была продажа «веревок для специй» от двери к двери в возрасте 11 лет. Она изучала гуманитарные науки в колледже и взяла свой первый курс информатики в старшей школе.

Воджицки изучала историю и литературу в Гарвардском университете и закончила его с отличием в 1990 году. Изначально она планировала получить докторскую степень по экономике и продолжить карьеру в академических кругах, но изменила свои планы, когда обнаружила интерес к технологиям.

Она также получила степень магистра экономики в Калифорнийском университете в Санта-Круз в 1993 году и степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Андерсона Калифорнийского университета в 1998 году.

Карьера 
В сентябре 1998 года, в том же месяце, когда была зарегистрирована компания Google, основатели Ларри Пейдж и Сергей Брин открыли офис в гараже Воджицки в Менло-Парке. Прежде чем стать первым менеджером по маркетингу Google в 1999 году, Воджицки работала менеджером по маркетингу в корпорации Intel в Санта-Кларе, Калифорния, и была консультантом по вопросам управления в компаниях Bain & Company и R.B. Webber & Company. В Google она работала над начальными программами вирусного маркетинга, а также над первыми дудлами Google. Воджицки также работала над созданием Google Images и Google Книги.

В 2003 году Воджицки помогла руководить разработкой AdSense. Она работала первым менеджером по продукту и была удостоена награды Google Founders' Award за свои усилия. Она стала старшим вице-президентом Google по рекламе и торговле и курировала рекламные и аналитические продукты компании, включая AdWords, AdSense, DoubleClick и Google Analytics.

YouTube, тогда еще небольшой стартап, успешно конкурировал с сервисом Google Video, которым руководила Воджицки. В ответ она предложила купить YouTube.

Она осуществила два крупнейших приобретения Google — покупку YouTube за 1,65 миллиарда долларов в 2006 году и покупку DoubleClick за 3,1 миллиарда долларов в 2007 году.

16 февраля 2023 года Войджитски объявила о своей отставке с поста генерального директора через сообщение в блоге компании.

Примечания 

YouTube
Выпускники Школы менеджмента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе